2 potoki w Polsce:
 Śrubita – potok, dopływ Ciapków
 Śrubita – potok, dopływ Raczy (dalej jest już Rycerski Potok {dolny bieg})

Inne:
 Śrubita – rezerwat przyrody
 Hala Śrubita – hala w Beskidzie Żywieckim

Zobacz też 
 Śruba